Neuenstein kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Neuenstein, Hessen – kommun i Hessen, Regierungsbezirk Kassel, 
 Neuenstein, Baden-Württemberg – kommun i Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart,